Saint-Florent ("San Fiorenzo") è il nome o parte del nome di alcuni comuni francesi:

 Saint-Florent, nel dipartimento del Loiret
 Saint-Florent-des-Bois, nel dipartimento della Vandea
 Saint-Florent-le-Vieil, nel dipartimento del Maine e Loira
 Saint-Florent-sur-Auzonnet, nel dipartimento del Gard
 Saint-Florent-sur-Cher, nel dipartimento dello Cher
 Saint-Hilaire-Saint-Florent, nel dipartimento del Maine e Loira, oggi parte del comune di Saumur
 San Fiorenzo (ufficialmente Saint-Florent), nel dipartimento dell'Alta Corsica